

Geografia 
 Vas – frazione del comune italiano di Quero Vas in provincia di Belluno
 Contea di Vas – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Vas - antico comitato del Regno d'Ungheria

Sanità 

Visual analogic Scale – Scala visuo-analogica del dolore
 Volontari Abruzzesi del Sangue – associazione abruzzese per la promozione della donazione del sangue

Sigle 
 Value Added Service – Servizi a valore aggiunto
 Valutazione ambientale strategica
 Vedetta anti sommergibile – classe di cacciasommergibili costieri della Regia Marina
 Verdi Ambiente e Società – associazione ambientalista italiana del 1991, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente nel 1994

Codici 
 VAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sivas Air Base di Sivas (Turchia)
 VAS – codice vettore ICAO di ATRAN Cargo Airlines (Russia)
 vas – codice ISO 639-3 della lingua vasavi